53-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 25-26 февраля 1956 года в Хельсинки (Финляндия).

Итоговое положение 

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DNS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1956
1956 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Январь 1956 года
Чемпионаты Европы в 1956 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Спорт в Финляндии в 1956 году
Чемпионаты Европы в Финляндии